Chris Luongo (né le  à Détroit, dans l'État du Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1985-1986 || Spartans de Michigan State || NCAA ||38 ||1 ||5 ||6 ||29 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1986-1987 || Spartans de Michigan State || NCAA ||27 ||4 ||16 ||20 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1987-1988 || Spartans de Michigan State || NCAA ||45 ||3 ||15 ||18 ||49 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1988-1989 || Spartans de Michigan State || NCAA ||47 ||4 ||21 ||25 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1989-1990 || Roadrunners de Phoenix || LIH ||23 ||5 ||9 ||14 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1989-1990 || Red Wings de l'Adirondack || LAH ||53 ||9 ||14 ||23 ||37 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1990-1991 || Red Wings de l'Adirondack || LAH ||76 ||14 ||25 ||39 ||71 ||2 ||0 ||0 ||0 ||7
|- 
|1990-1991 || Red Wings de Détroit || LNH ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1991-1992 || Red Wings de l'Adirondack || LAH ||80 ||6 ||20 ||26 ||60 ||19 ||3 ||5 ||8 ||10
|- 
|1992-1993 || Senators de New Haven || LAH ||7 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1992-1993 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||76 ||3 ||9 ||12 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1993-1994 || Golden Eagles de Salt Lake City || LIH ||51 ||9 ||31 ||40 ||54 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1993-1994 || Islanders de New York || LNH ||17 ||1 ||3 ||4 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1994-1995 || Grizzlies de Denver || LIH ||41 ||1 ||14 ||15 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1994-1995 || Islanders de New York || LNH ||47 ||1 ||3 ||4 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1995-1996 || Islanders de New York || LNH ||74 ||3 ||7 ||10 ||55 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1996-1997 || Admirals de Milwaukee || LIH ||81 ||10 ||35 ||45 ||69 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|1997-1998 || EV Landshut || DEL ||48 ||5 ||13 ||18 ||54 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1998-1999 || Vipers de Détroit || LIH ||11 ||0 ||1 ||1 ||4 ||11 ||0 ||4 ||4 ||16
|- 
|1998-1999 || EV Landshut || DEL ||51 ||1 ||14 ||15 ||115 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1999-2000 || Barons de Munich || DEL ||56 ||6 ||11 ||17 ||50 ||12 ||0 ||0 ||0 ||18 
|-
|2000-2001 || Barons de Munich || DEL ||48 ||3 ||16 ||19 ||77 ||11 ||1 ||0 ||1 ||14
|- 
|2001-2002 || Ice Tigers de Nuremberg || DEL ||60 ||7 ||19 ||26 ||50 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2002-2003 || Ice Tigers de Nuremberg || DEL ||51 ||6 ||15 ||21 ||65 ||5 ||0 ||1 ||1 ||6 
|- 
|2003-2004 || Krefeld Pinguine || DEL ||52 ||5 ||12 ||17 ||70 ||- ||- ||- ||- ||-

|218 ||8 ||23 ||31 ||176 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en mars 1967
Naissance à Détroit (Michigan)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Spartans de Michigan State
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Senators de New Haven
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LIH)
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Grizzlies de Denver
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur du EV Landshut
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur des München Barons
Défenseur de hockey sur glace